{{снукерист
| Имя = Крейг Батлер
| Изображение = 
| Ширина = 
| Заголовок =
| Дата рождения = 30.4.1974
| Место рождения = Брадфорд, Англия
| Гражданство =  Англия
| Прозвище = 
| Профессиональная карьера = 1997—
| Наивысший рейтинг = № 82
| Текущий рейтинг = 
| Призовые деньги = 
| Наивысший брейк = 133
| Количество сенчури = 
| Всего побед = 
| Рейтинговые турниры = 
| Другие турниры = 
| Чемпионат мира = 
}}Крейг Ба́тлер''' (, род. 30 апреля 1974 года) — английский профессиональный игрок в снукер.

Карьера 
В 1998 году Крейг был финалистом любительского чемпионата Англии, а в 2000 году стал победителем чемпионата Европы, обыграв в финале Бьёрна Ханевеера со счётом 7:3. После этого Батлер стал играть в мэйн-туре, но значительных достижений не добился, несколько раз при этом выбыв из тура. Высший рейтинг Батлера — 82-й (сезон 2004/05), хотя в «однолетнем» рейтинге он некоторое время был в числе 70 сильнейших.

Свой высший брейк в рамках мэйн-тура (133 очка) Батлер сделал на турнире China Open 2000.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Снукеристы Англии